Каерлык (Каирлык) — река в России, протекает в Республике Алтай. Длина реки Каерлык составляет 32 км.

Начинается при слиянии рек Барбок и Башкудюр у подножия горы Нижняя Шибе. Течёт на север по частично заболоченной долине мимо села Каирлык. Устье реки находится в 86 км по правому берегу реки Урсул у села Ело на высоте 1051,7 метра над уровнем моря.

Основные притоки 
 6 км: Семисарт (пр)
 7 км: Улюта (лв)
 7 км: Телюбай (лв)
 21 км: Марчалугат (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Урсула
Реки Онгудайского района